Оранге Экстракласа 2007/2008 () — 74-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 27 июля 2007 года и закончился 10 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2007/2008 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2007/2008 на rsssf.com 

2007/2008
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2007 году
Спорт в Польше в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008